Le Sonnet 49 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : AGainſt that time ( if ever that time come )
When I ſhall ſee thee frowne on my defects,
When as thy loue hath caſt his vtmoſt ſumme,
Cauld to that audite by aduiſ'd reſpects,
Againſt that time when thou ſhalt ſtrangely paſſe,
And ſcarcely greete me with that ſunne thine eye,
When loue conuerted from the thing it was
Shall reaſons finde of ſetled grauitie.
Againſt that time do I inſconce me here
Within the knowledge of mine owne deſart,
And this my hand,againſt my ſelfe vpreare,
To guard the lawfull reaſons on thy part,
   To leaue poore me,thou haſt the ſtrength of lawes,
   Since why to loue,I can alledge no cauſe.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

049